Город краевого подчинения Белореченск — административно-территориальная единица Краснодарского края. Административный центр — город Белореченск.

С точки зрения муниципального устройства в границах АТЕ город краевого подчинения Белореченск образованы городское поселение Белореченское и сельское поселение Южненское Белореченского муниципального района.

Административное деление 

В состав АТЕ город краевого подчинения Белореченск входят 1 город и 3 сельских населённых пункта Южненского сельского округа.

Примечания

Ссылки 

Административные единицы по алфавиту
Краснодарский край